Anders Söderberg kan avse:

 Anders Söderberg (född 1975), ishockeyspelare 
 Anders Söderberg (instrumentmakare) (1800–1862)
 Anders Söderberg (kartgravör) (1750–?)